Cryodesma är ett släkte av kräftdjur. Cryodesma ingår i familjen Desmosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Cryodesma